Новое Суркино — название нескольких населённых пунктов:
 Новое Суркино — село в Альметьевском районе Республики Татарстан.
 Новое Суркино — село в Шенталинском районе Самарской области.

См. также 
 Суркино